La Norvège a participé pour la première fois aux Jeux olympiques d'été de 1900 et, à l'exception des Jeux olympiques d'été de 1904 et de 1980, a toujours envoyé des athlètes aux éditions estivales. 

Depuis leur création en 1924, elle a participé à toutes les éditions des Jeux olympiques d'hiver. Elle occupe le premier rang des nations pour ce qui est des éditions olympiques hivernales, avec après les Jeux Olympiques de Pékin 2022, un total de 405 médailles dont 148 en or. Par ailleurs, ses deux athlètes Ole Einar Bjørndalen (biathlon) et Marit Bjørgen (ski de fond) en sont avec respectivement treize et quinze médailles, les sportifs les plus couronnés de l'histoire. La Norvège atteint son record de podiums dans une édition des Jeux d'hiver (39 dont 14 titres) à PyeongChang en 2018 et son meilleur total d'or à Pékin en 2022 (16 titres).

Histoire

Autorité de tutelle

Tableau des médailles 
Après 2016, la Norvège totalise 481 médailles (174 médailles d'or, 160 médailles d'argent et 147 médailles de bronze) en 47 participations aux Jeux olympiques (25 fois aux Jeux d'été et 22 fois aux Jeux d'hiver).  

Le pays a organisé deux fois les Jeux olympiques d'hiver, en 1952 à Oslo et 1994 à Lillehammer.

Par année 
En été, c'est aux Jeux de 1920 à Anvers, que la moisson fut la meilleure avec 31 médailles (13 en or, 9 en argent et 9 en bronze).

En hiver, c'est aux Jeux de 2018 à PyeongChang, que la moisson fut la meilleure avec 39 médailles (14 en or, 14 en argent et 11 en bronze).

Par sport 

 Les médailles obtenues en patinage artistique sont toutes comptées dans les médailles des Jeux d'hiver, même si en 1908 et 1920, il était au programme des Jeux d'été.

Athlètes norvégiens